UEFA Euro 2008 ist:
 der offizielle Name der 13. Fußball-Europameisterschaft 2008
 eine Fußballsimulation von Electronic Arts zur EM 2008, siehe FIFA (Spieleserie)#Chronologie